Lund es una de las ciudades más antiguas de Suecia.
Lund también puede referirse a:

Lugares
Lund (Horsens), Jutlandia Central, Dinamarca
Lund (Rogaland), ciudad del sur oeste de Noruega, perteneciente a la región de Rogaland.
Lund (Nevada), lugar designado por el censo en el condado de White Pine, estado estadounidense de Nevada.
Municipio de Lund (Dakota del Norte), municipio estadounidense en el condado de Ward, Dakota del Norte.
Municipio de Lund (Minnesota), Estados Unidos.
Municipio de Lund (Suecia), municipio en la provincia de Escania.

Personas
Aksel Lund Svindal (1982-), esquiador noruego.
Anders Lund (1985-), ciclista danés.
Andreas Lund (1975-), exfutbolista noruego.
Henrik Lund (1875- 1948), pintor, poeta, compositor y sacerdote groenlandés.
Jeppe Lund Curth, futbolista danés.
John Walter Guerrier Lund (1913-), biólogo y algólogo inglés.
Lucille Lund (1913-2002), actriz estadounidense.
Peter Wilhelm Lund (1801-1880), paleontólogo danés;
Nicolás Achúcarro y Lund, médico y neurocientífico español.
Thure Erik Lund, escritor noruego.

Otros usos
Catedral de Lund, en Lund, Suecia.
Gröna Lund, parque de atracciones en la isla de Djurgården, en Estocolmo, Suecia.
Universidad de Lund, en Lund, Suecia.
Jardín Botánico de la Universidad de Lund.
Ilsa Lund, personaje de la película Casablanca.